Ле-В'є-Бур () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Кот-д'Армор. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 400 км на захід від Парижа, 105 км на захід від Ренна, 23 км на південний захід від Сен-Бріє.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 309 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 788,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Ле-В'є-Бур на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ле-В'є-Бур на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Кот-д'Армор

Примітки 

Муніципалітети департаменту Кот-д'Армор